Horsagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Horsagölen, sjö i Ronneby kommun, 
Horsagöl, Småland, sjö i Nybro kommun,

Se även
Horsagöljen, sjö i Habo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn